YNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pointsnorth Landing (Saskatchewan) (Canada)